

События 

 Консулы - Луций Цейоний Коммод и Секст Веттулен Цивика Цериалис.
 106 (107) — Претор Публий Ювенций Цельс (сын).
 Основание порта Центум Целлае (Центральная Италия). Взятие Петры Траяном. Набатейское царство превращено в провинцию Аравию. Присоединение Северо-Западной Аравии к Риму.
 Завоевание римлянами Дакии.
 Через реку Тахо в испанском городе Алькантара построен Алькантарский мост.

Скончались  
 15 июня — Кедрон Александрийский — епископ Александрийский (96—106), священномученик, убит.
 Децебал, царь даков (86—106), покончил жизнь самоубийством.
  — епископ Вьена, священномученик.
 Шан-ди (династия Хань) — китайский император (105—106).

См. также